Ива́н Сила́ев:
 Силаев, Иван Васильевич (1904—1960) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Силаев, Иван Николаевич (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Силаев, Иван Сергеевич (1923—1981) — Герой Советского Союза.
 Силаев, Иван Степанович (1930—2023) — Председатель Совета Министров РСФСР (1990—1991), Герой Социалистического Труда.